Handwäsche steht für:
 die Wäsche von Textilien per Hand 
 das Händewaschen
 den händischen Abwasch von Geschirr etc.
 eine Autowäsche von Hand
 Lavabo (Ritus), den Ritus der katholischen Kirche